

Persone
 Alberto Silvani (1946) – vescovo cattolico italiano
 Aldo Silvani (1891-1964) – attore, regista e doppiatore italiano
 Annibale Silvani (1904-1989) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Ernesto Silvani (1903-1931) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Francesco Silvani, noto anche con lo pseudonimo di Frencasco Valsini (1660 circa–1728/1744) – librettista italiano
 Gherardo Silvani (1579-1675) – architetto e scultore italiano
 Jole Silvani, nome d'arte di Niobe Quaiatti (Quajatti) (1910-1994) – attrice italiana
 Paolo Silvani (1810-1884) – politico e avvocato italiano
 Pier Francesco Silvani (1620-1685) – architetto italiano
 Walter Silvani (1971) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante

Altro
 signorina Silvani – personaggio letterario e cinematografico ideato da Paolo Villaggio (ragionier Ugo Fantozzi)
 Silvani – plurale di Silvano, figura della mitologia romana, dio delle selve e delle campagne

Pagine correlate
 Elfi silvani
 Silvano